Amerikai Egyesült Államok
 Penrith (Washington)

 Ausztrália
 Penrith (Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Penrith (Egyesült Királyság)